Oost-Chinese Zee (Chinees: Dōng Hǎi), een zee die deel uitmaakt van de Grote Oceaan
Dong Hai (district), een district in de Vietnamese provincie Bac Lieu
Dong Hai (motorfiets), een Chinees historisch motorfietsmerk